Myriam Henningsen – ex cestista spagnola
 Poul Henningsen – architetto e designer danese
 Ulla Henningsen – attrice e cantante danese